Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel bezeichnet folgende Werke:

 Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel (Roman), Kinderbuch von Cornelia Funke aus dem Jahr 1994

sowie dessen Verfilmungen:
 Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel (2011), Film von Oliver Dieckmann
 Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel (2017), Verfilmung der Augsburger Puppenkiste